Minelauva est le nom traditionnel parfois donné à deux étoiles :
 β Virginis,
 δ Virginis.

Voir aussi 
 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire
Constellation de la Vierge